Az 1997-es Veikkausliiga volt a bajnokság 67dik szezonja, 10 csapat küzdött meg a bajnoki címért, de a HJK Helsinki csapata nyerte meg a bajnokságot.

Bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 
 Finnország – Az első osztály tabelláinak listája az RSSSF-en 

Finnlabdarugobajnoksag
Finn labdarúgó-bajnokságok